Ucrania se compone de un variado conjunto de grupos étnicos. Los ucranianos constituyen en casi el 75% de la población, junto con los rusos, que abarcan un 22% de la población total. El resto lo forman una gran diversidad de pueblos: polacos, bielorrusos, eslovacos, moldavos, gitanos, rumanos y húngaros. En todo el país se practica la religión, el cristianismo ortodoxo y el catolicismo son las dos confesiones más ampliamente extendidas. La Iglesia ortodoxa ucraniana es la más importante, siguiéndole en importancia la greco-católica ucraniana, una de las iglesias orientales que forman parte de la Iglesia católica.

El Instituto Ucraniano es una institución pública ucraniana cuya misión es promover, divulgar y promocionar la cultura ucraniana en el mundo.

Referencias

Véase también 

 Gastronomía de Ucrania

 Ucrania